Sao Tomé (stad), de hoofdstad van Sao Tomé en Principe;
 Sao Tomé (eiland), een eiland van Sao Tomé en Principe;
 São Tomé (Rio Grande do Norte), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte;
 São Tomé (Paraná), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná;
 São Tomé (Goa), oude wijk in de hoofdstad van de Indiase deelstaat Goa, Panaji, vroeger de zeehaven van Goa;
 São Tomé (Chennai), voormalige Portugese kolonie, tegenwoordig onderdeel van de Indiase metropool Chennai, in de deelstaat Tamil Nadu.